Etiquetatge en els tèxtils
 Etiquetatge (informàtica)
 Etiquetatge (carboni)
 Etiquetatge (energia)
 Etiquetatge (gramàtica)
 Etiquetatge nutricional